Il singolare del Cincinnati Masters 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Andy Murray.

Andy Roddick ha battuto in finale Juan Carlos Ferrero 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Roger Federer (secondo turno)
  Rafael Nadal (quarti)
  David Nalbandian (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (quarti)
  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  James Blake (secondo turno)
  Tommy Robredo (semifinali)
  Marcos Baghdatis (terzo turno)

  Andy Roddick (campione) 
  David Ferrer (quarti) 
  Tomáš Berdych (primo turno) 
  Jarkko Nieminen (primo turno) 
  Fernando González (semifinali) 
  Tommy Haas (terzo turno) 
  Robby Ginepri (terzo turno) 
  Dominik Hrbatý (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Cincinnati Masters 2006
ATP Tour 2006